Sykesville es el nombre de dos localidades en Estados Unidos:

  Sykesville (Maryland); o
  Sykesville (Pensilvania).